Та́ден () — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн. 
 Таде́н () — коммуна во Франции, в департаменте Кот-д’Армор.